Ahmadiago är ett släkte av svampar. Ahmadiago ingår i familjen Ustilaginaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ahmadiago